

Persone

Mengozzi
Duilio Mengozzi (1915-2005) – presbitero e insegnante italiano
Francesco Mengozzi (1949) – dirigente d'azienda e dirigente pubblico italiano
Stefano Mengozzi (1985) – pallavolista italiano

Mengozzi-Colonna
Agostino Mengozzi-Colonna (1725 ca.–1792) – pittore italiano, figlio di Gerolamo
Gerolamo Mengozzi-Colonna (1686-1774) – pittore italiano